Le pupitre commentateur (aussi appelé PupCo) est un dispositif utilisé lors des retransmissions d'évènements sportifs. Il permet aux commentateurs de communiquer avec la régie et avec les interviewers au contact des sportifs. Il permet aussi des apartés en donnant la possibilité de désactiver le microphone.

Technique des studios vidéo